Novak Đoković era il detentore del titolo, ma è stato battuto in semifinale da Stefanos Tsitsipas.

In finale Rafael Nadal ha sconfitto Tsitsipas con il punteggio di 6(3)-7, 7-5, 7-6(3).

Teste di serie 

  Rafael Nadal (campione)
  Novak Đoković (semifinale, terzo posto)
  Stefanos Tsitsipas (finale)

  Karen Chačanov (semifinale, quarto posto)
  Andrej Rublëv (quarti di finale, quinto posto)
  Chung Hyeon (quarti di finale, sesto posto)

Tabellone 

Incontro per il quinto posto

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

Mubadala World Tennis Championship 2020